The Brown Derby – cortometraggio del 1916 con Flora Finch
The Brown Derby – cortometraggio di animazione del 1919 prodotto dalla International Film Service
The Brown Derby – cortometraggio del 1921 prodotto dalla  Schiller Productions
The Brown Derby – film del 1926 diretto da Charles Hines